Какау Протазиу (), урождённая Анна Клаудия Протазиу Монтейру ( / 3 июня 1975, Рио-де-Жанейро) — бразильская актриса.

Биография 
Какау Протазиу родилась 1975 года в Рио-де-Жанейро.

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы Бразилии